McKonkey's Ferry (Pennsylvania) - zie Washington Crossing (Pennsylvania), de plaats waar George Washington de rivier Delaware overstak
 McKonkey’s Ferry (Antheil) - ouverture van George Antheil, geïnspireerd door bovengenoemde oversteek